Everything to Me – singolo di Brooke Hogan del 2004
Everything to Me – singolo di Monica del 2010
Everything to Me – singolo di Shane Filan del 2013